Ортелле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 2456 человек (2008 г.), плотность населения составляет 276 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 73030. Телефонный код — 0836.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий Победоносец, празднование 23 апреля.

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/